Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du 9 au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Yayuk Basuki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Birmingham
Sport en Angleterre en 1997
Tennis en juin 1997